Holmstjärnen kan syfta på:
Holmstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Holmstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (13,8 ha)

Se även
Holmtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn